Det här är en lista över svenska miljardärer, räknat i svenska kronor (SEK), för år 2015'''.

Se även
Lista över världens rikaste personer

Källor
Sveriges miljardärer 2015, Veckans Affärer 2015-11-16

Miljardärer (2015)
Svenska miljardärer (2015)
Listor över svenska miljardärer